San Juan de Nicaragua Airport är en flygplats i Nicaragua.   Den ligger i departementet Río San Juan, i den sydöstra delen av landet. San Juan de Nicaragua Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt San Juan de Nicaragua Airport är mycket platt. Havet är nära San Juan de Nicaragua Airport åt nordost. Närmaste större samhälle är San Juan del Norte,  kilometer öster om San Juan de Nicaragua Airport.

I omgivningarna runt San Juan de Nicaragua Airport växer i huvudsak städsegrön lövskog.

Källor 

Flygplatser i Río San Juan (departement)